Il doppio del torneo di tennis Mumbai Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Sinner e Martin Zumpft che hanno battuto in finale Sascha Nensel e Torben Theine 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Stephen Noteboom /  Leander Paes (semifinali)
 Joost Winnink /  Michael Zimmerman (primo turno)

 Martin Sinner /  Martin Zumpft (Campioni)
 Eric Amend /  Gouichi Motomura (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mumbai Challenger 1994